До групи G чемпіонату світу з футболу 2014 увійшли збірні Німеччини, Португалії, Гани та США. Матчі у групі проходили з 16 до 26 червня 2014 року. До стадії плей-оф вийшли збірні Німеччини та США.

Таблиця 

|}

Матчі

Німеччина — Португалія
До гри на «Фонте-Нова» команди зустрічалися 17 разів, включаючи виграну німцями гру за третє місце на чемпіонаті світу 2006 року. На попередньому великому турнірі, чемпіонаті Європи 2012 року, збірні Німеччини та Португалії також потрапили до однієї групи, де їх очна зустріч знов таки завершилася перемогою Німеччини.

Томас Мюллер протягом гри тричі відзначився голами, таким чином ставши автором першого хет-трика чемпіонату світу 2014 року.

Гана — США
Турнірні шляхи збірних Гани та США перетнулися на третьому поспіль чемпіонаті світу. В обох попередніх іграх суперників перемогу здобували африканці, які здолали американців у матчі групового етапу чемпіонату світу 2006 року, а також у чвертьфінальній грі чемпіонату світу 2010.

Німеччина — Гана
Команди попередньо двічі зустрічалися на футбольному полі, у тому числі у грі групового етапу чемпіонату світу 2010 року, в якій мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобули німці.

Як і чотирма роками раніше на ЧС-2010 гра збірних Німеччини та Гани була примітною протистоянням двох братів Жерома Боатенга (Німеччина) та Кевіна-Прінса Боатенга (Гана).

Гол, який встановив остаточний рахунок зустрічі, був забитий форвардом збірної Німеччини Мірославом Клозе через декілька хвилин після виходу останнього на заміну і довів загальну кількість голів цього німецького нападника у фінальних частинах чемпіонатів світу до 15. Таким чином Клозе наздогнав за цим показником бразильця Роналдо, ставши разом із ним найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

США — Португалія
До гри на «Арена да Амазонія» команди зустрічалися п'ять разів, у тому числі на груповому етапі чемпіонату світу 2002 року, коли з рахунком 3:2 перемогли північноамериканці 

Матч пропускав захисник португальців Пепе, дискваліфікований за вилучення у попередній грі турніру проти збірної Німеччини.

США — Німеччина
Раніше команди зустрічалися дев'ять разів, включаючи дві гри на чемпіонатах світу (на груповому етапі чемпіонату світу 1998 року та у чвертьфіналі чемпіонату світу 2002 року), обидві з яких були виграні німцями.

Головний тренер збірної США Юрген Клінсманн брав участь у трьох чемпіонатах світу як гравець збірної Німеччини, а пізніше очолював її тренерський штаб, до якого зокрема входив й його візаві у цьому матчі Йоахім Лев. Лев став наступником Клінсманна на позиції головного тренера німецької збірної 2006 року.

Португалія — Гана
Перша в історію збірних Португалії та Гани очна зустріч.

Примітки

Посилання 
 Група G на чемпіонаті світу з футболу 2014 

Чемпіонат світу з футболу 2014